Bröckel ist der Name folgender Orte:

 Bröckel, Gemeinde im Landkreis Celle, Niedersachsen

Bröckel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Broeckel (1744–1788), deutscher Jurist und Lehrer
 Wilhelm Bröckel (1887–?), deutscher Bank- und Verbandsdirektor
Siehe auch
Bröckl
Brökel